Pulte ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Pulte (* 1956), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Matthias Pulte (* 1960), deutscher Theologe und Hochschullehrer